

Sigle 
 Naval Intelligence Division – branca intelligence della Royal Navy, esistita fino al 1965.
 National Intelligence Division – agenzia di spionaggio fittizia della serie televisione Stargate SG-1
 Nichtraucher-Initiative Deutschland – organizzazione tedesca contro il fumo

Codici 
 nid – codice ISO 639-3 della lingua ngandi